ЦВМ-101 (Бортовая цифровая вычислительная машина) — трёхканальный компьютер для вычислительных задач, применяемый в космических аппаратах различных типов. В вычислительной машине применены микросхемы серий 5503ХМ1, 5503ХМ2, 5503ХМ5. Всего 75 микросхем 5 типов. Производится во ФГУП НИИ «Субмикрон». Основное предназначение — выполнение вычислительных операций в масштабе реального времени. Особенностью ЦВМ-101 является отказо-сбоеустойчивость. Данная машина заменила БЦВМ «Аргон-16» разработки НИИ «Аргон» в системе управления кораблей серии Союз ТМА, начиная с Союз ТМА-М.

Впервые «ЦВМ-101» была испытана на транспортном грузовом корабле «Прогресс М-01М».

Технические характеристики 
 Микропроцессор: 1B812 (однокристальный микроконтроллер, RISC ядро). По набору функциональных узлов наиболее близким аналогом является микропроцессор 79R3081E фирмы IDT.
 Регистр-регистр: 24 млн оп/с
 С плавающей запятой: 6 млн оп/с
 Оперативная память: 2 Мбайт
 Программная память: 2 Мбайт
 Условия эксплуатации: ГОСТ РВ 20.39.304- 98 гр.5.5 и 5.3
 Потребляемая мощность: от 40 до 60 Вт
 Напряжение питания: +27; минус 5 В
 Габаритные размеры: 370х236х142 мм
 Масса: 8,5 кг
 
Внешние интерфейсы:
 Последовательный мультиплексный канал обмена ГОСТ 26765.52-87 (ГОСТ Р 52070-2003, MIL-STD-1553)
 Приём-выдача дискретного сигнала

Применение 
ЦВМ-101 применяется в следующих космических аппаратах:
 «Союз-ТМА»
 «Прогресс»
 «Кондор»
 «Аркон-2»

Примечания

См. также 
 БЦВМ серии А
 БЦВМ серии Ц

Ссылки 
 ФГУП НИИ «Субмикрон»

Вычислительные комплексы